Флаг Верхова́жского муниципального района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом — официальным символом Верховажского муниципального района Вологодской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 февраля 2001 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 710.

Описание 
«Флаг муниципального района представляет собой зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2×3, несущее изображение фигур герба района в упрощённой версии».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — лазоревая (голубая, синяя) тонко окаймлённая серебром и волнообразная перевязь, сопровождаемая вверху золотым токующим глухарём; внизу — золотыми пшеничным снопом и поверх него кадуцеем».

Обоснование символики 
Волнистая диагональ символизирует реку Вагу, самую большую реку в районе, которая протекает по лесистой местности и голубой лентой разрезает территорию района с юга на север на две части. С рекой Вагой связано становление названия и развитие села Верховажья и многих деревень в верхнем течении реки. Синий (голубой) цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Глухарь символизирует богатство природы верховажского края, глухариные токовища.

Кадуцей (Меркурьев жезл) и пшеничный сноп символизируют знаменитую в XVIII—XIX веках ежегодную Алексеевскую ярмарку, проходившую в Верховажье, игравшую немаловажную роль на севере и являвшимся значительным торговым центром.

Зелёный цвет полотнища символизирует богатую северную природу. Зелёный цвет также символ надежды, радости и изобилия.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, ясности, совершенства, мудрости, мира взаимосотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, интеллекта, великодушия.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением кадуцея
Флаги с изображением глухаря